Der Begriff Federgeistchen bezeichnet:

 eine Gattung von Schmetterlingen aus der Familie der Federmotten (Pterophoridae), siehe Federgeistchen (Gattung) 
 eine Familie von Schmetterlingen, siehe Federgeistchen (Familie) (Alucitidae)